Calzada (distrito), no Peru
 Rafael Calzada, localidade da Província de Buenos Aires
 Santo Domingo de la Calzada, município espanhol de La Rioja
 Calzada de Calatrava, município espanhol de Castela-Mancha
 Calzada de Oropesa, município espanhol de Castela-Mancha
 Calzada del Coto, município espanhol de Castela e Leão
 Calzada de Valdunciel, município espanhol de Castela e Leão
 Puebla de la Calzada, município espanhol de Estremadura
 Calzada de los Molinos, município espanhol de Castela e Leão
 Calzada de Don Diego, município espanhol de Castela e Leão
 La Calzada de Béjar, município espanhol de Castela e Leão
 Cabezabellosa de la Calzada, município espanhol de Castela e Leão
 Comarca de Santo Domingo de la Calzada, em La Rioja (ESP)

Ver também
 Calçada

Desambiguações de topônimos